BC eller B.C. kan være en forkortelse for:

 Baja California – en delstat i det nordvestlige Mexico
 Bc programmeringssprog
 Before Christ ("Før Kristus" ~ f.Kr.), en engelsk betegnelse som tillægges årene før den nuværende (AD) æra
 Bella Center – et udstillings- og kongrescenter i Ørestaden på Amager
 Borgerligt Centrum – et dansk politisk parti
 Boston College – et af de ældste jesuit universiteter i USA
 British Columbia – en provins i det syd-østlige Canada